Фокусник:

 Фокусник — демонстрирующий фокусы.
 «Фокусник» — фильм.
 «Фокусник» — картина.